Union Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Illinois:
 Union Township (Cumberland County, Illinois)
 Union Township (Effingham County, Illinois)
 Union Township (Fulton County, Illinois)
 Union Township (Livingston County, Illinois)

in Indiana:
 Union Township (Adams County, Indiana)
 Union Township (Benton County, Indiana)
 Union Township (Boone County, Indiana)
 Union Township (Clark County, Indiana)
 Union Township (Clinton County, Indiana)
 Union Township (Crawford County, Indiana)
 Union Township (DeKalb County, Indiana)
 Union Township (Delaware County, Indiana)
 Union Township (Elkhart County, Indiana)
 Union Township (Fulton County, Indiana)
 Union Township (Gibson County, Indiana)
 Union Township (Hendricks County, Indiana)
 Union Township (Howard County, Indiana)
 Union Township (Huntington County, Indiana)
 Union Township (Jasper County, Indiana)
 Union Township (Johnson County, Indiana)
 Union Township (LaPorte County, Indiana)
 Union Township (Madison County, Indiana)
 Union Township (Marshall County, Indiana)
 Union Township (Miami County, Indiana)
 Union Township (Montgomery County, Indiana)
 Union Township (Ohio County, Indiana)
 Union Township (Parke County, Indiana)
 Union Township (Perry County, Indiana)
 Union Township (Porter County, Indiana)
 Union Township (Randolph County, Indiana)
 Union Township (Rush County, Indiana)
 Union Township (St. Joseph County, Indiana)
 Union Township (Shelby County, Indiana)
 Union Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Union Township (Union County, Indiana)
 Union Township (Vanderburgh County, Indiana)
 Union Township (Wells County, Indiana)
 Union Township (White County, Indiana)
 Union Township (Whitley County, Indiana)

in Iowa:
 Union Township (Adair County, Iowa)
 Union Township (Adams County, Iowa)
 Union Township (Appanoose County, Iowa)
 Union Township (Benton County, Iowa)
 Union Township (Black Hawk County, Iowa)
 Union Township (Boone County, Iowa)
 Union Township (Calhoun County, Iowa)
 Union Township (Carroll County, Iowa)
 Union Township (Cass County, Iowa)
 Union Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Union Township (Crawford County, Iowa)
 Union Township (Dallas County, Iowa)
 Union Township (Davis County, Iowa)
 Union Township (Delaware County, Iowa)
 Union Township (Des Moines County, Iowa)
 Union Township (Fayette County, Iowa)
 Union Township (Floyd County, Iowa)
 Union Township (Guthrie County, Iowa)
 Union Township (Hardin County, Iowa)
 Union Township (Harrison County, Iowa)
 Union Township (Jackson County, Iowa)
 Union Township (Johnson County, Iowa)
 Union Township (Kossuth County, Iowa)
 Union Township (Louisa County, Iowa)
 Union Township (Lucas County, Iowa)
 Union Township (Madison County, Iowa)
 Union Township (Mahaska County, Iowa)
 Union Township (Marion County, Iowa)
 Union Township (Mitchell County, Iowa)
 Union Township (Monroe County, Iowa)
 Union Township (O’Brien County, Iowa)
 Union Township (Plymouth County, Iowa)
 Union Township (Polk County, Iowa)
 Union Township (Poweshiek County, Iowa)
 Union Township (Ringgold County, Iowa)
 Union Township (Shelby County, Iowa)
 Union Township (Story County, Iowa)
 Union Township (Union County, Iowa)
 Union Township (Van Buren County, Iowa)
 Union Township (Warren County, Iowa)
 Union Township (Wayne County, Iowa)
 Union Township (Woodbury County, Iowa)
 Union Township (Worth County, Iowa)

in Kansas:
 Union Township (Barton County, Kansas)
 Union Township (Butler County, Kansas)
 Union Township (Clay County, Kansas)
 Union Township (Dickinson County, Kansas)
 Union Township (Doniphan County, Kansas)
 Union Township (Jefferson County, Kansas)
 Union Township (Kingman County, Kansas)
 Union Township (McPherson County, Kansas)
 Union Township (Pottawatomie County, Kansas)
 Union Township (Rawlins County, Kansas)
 Union Township (Republic County, Kansas)
 Union Township (Rice County, Kansas)
 Union Township (Rush County, Kansas)
 Union Township (Sedgwick County, Kansas)
 Union Township (Sheridan County, Kansas)
 Union Township (Sherman County, Kansas)
 Union Township (Stafford County, Kansas)
 Union Township (Washington County, Kansas)

in Michigan:
 Union Township (Branch County, Michigan)
 Union Township (Grand Traverse County, Michigan)
 Union Charter Township (Michigan)

in Minnesota:
 Union Township (Minnesota)

in Missouri:
 Union Township (Barton County, Missouri)
 Union Township (Benton County, Missouri)
 Union Township (Bollinger County, Missouri)
 Union Township (Cass County, Missouri)
 Union Township (Clark County, Missouri)
 Union Township (Crawford County, Missouri)
 Union Township (Daviess County, Missouri)
 Union Township (Dunklin County, Missouri)
 Union Township (Franklin County, Missouri)
 Union Township (Harrison County, Missouri)
 Union Township (Holt County, Missouri)
 Union Township (Iron County, Missouri)
 Union Township (Jasper County, Missouri)
 Union Township (Laclede County, Missouri)
 Union Township (Lewis County, Missouri)
 Union Township (Lincoln County, Missouri)
 Union Township (Marion County, Missouri)
 Union Township (Monroe County, Missouri)
 Union Township (Nodaway County, Missouri)
 Union Township (Perry County, Missouri)
 Union Township (Polk County, Missouri)
 Union Township (Pulaski County, Missouri)
 Union Township (Putnam County, Missouri)
 Union Township (Randolph County, Missouri)
 Union Township (Ripley County, Missouri)
 Union Township (Ste. Genevieve County, Missouri)
 Union Township (Scotland County, Missouri)
 Union Township (Stone County, Missouri)
 Union Township (Sullivan County, Missouri)
 Union Township (Washington County, Missouri)
 Union Township (Webster County, Missouri)
 Union Township (Worth County, Missouri)
 Union Township (Wright County, Missouri)

in Nebraska:
 Union Township (Phelps County, Nebraska)

in New Jersey 
 Union Township (Camden County, New Jersey) (1868 aufgelöst)
 Union Township (Hunterdon County, New Jersey)
 Union Township (Union County, New Jersey)

in North Dakota 
 Union Township (North Dakota)

in Ohio:
 Union Township (Auglaize County, Ohio)
 Union Township (Belmont County, Ohio)
 Union Township (Brown County, Ohio)
 Union Township (Carroll County, Ohio)
 Union Township (Champaign County, Ohio)
 Union Township (Clermont County, Ohio)
 Union Township (Clinton County, Ohio)
 Union Township (Fayette County, Ohio)
 Union Township (Hancock County, Ohio)
 Union Township (Highland County, Ohio)
 Union Township (Knox County, Ohio)
 Union Township (Lawrence County, Ohio)
 Union Township (Licking County, Ohio)
 Union Township (Logan County, Ohio)
 Union Township (Madison County, Ohio)
 Union Township (Mercer County, Ohio)
 Union Township (Miami County, Ohio)
 Union Township (Morgan County, Ohio)
 Union Township (Muskingum County, Ohio)
 Union Township (Pike County, Ohio)
 Union Township (Putnam County, Ohio)
 Union Township (Ross County, Ohio)
 Union Township (Scioto County, Ohio)
 Union Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Union Township (Union County, Ohio)
 Union Township (Van Wert County, Ohio)
 Union Township (Warren County, Ohio)
 Union Township, früherer Name des West Chester Township (Butler County, Ohio)

in Pennsylvania:
 Union Township (Adams County, Pennsylvania)
 Union Township (Berks County, Pennsylvania)
 Union Township (Erie County, Pennsylvania)
 Union Township (Centre County, Pennsylvania)
 Union Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Union Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Union Township (Fulton County, Pennsylvania)
 Union Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Union Township (Jefferson County, Pennsylvania)
 Union Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Union Township (Lebanon County, Pennsylvania)
 Union Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Union Township (Mifflin County, Pennsylvania)
 Union Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Union Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Union Township (Tioga County, Pennsylvania)
 Union Township (Union County, Pennsylvania)
 Union Township (Washington County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Union Township (Butte County, South Dakota)
 Union Township (Moody County, South Dakota)

Siehe auch:
 East Union Township
 Union Grove Township